Séchelles peut désigner :

Toponyme
La commune française d'Agnicourt-et-Séchelles, dans l'Aisne.
L'archipel des Seychelles également appelé Seychelles, dans l'océan Indien.
La rue Hérault-de-Séchelles, une voie du  de Paris.

Patronyme
Jean Moreau de Séchelles (1690-1761), un haut fonctionnaire et homme politique français,
Marie-Jean Hérault de Séchelles (1759-1794), un homme politique français.